Александр Игоревич Урба́нский (родился 3 января 1982 года) — украинский политический и общественный деятель, предприниматель. Президент Благотворительного фонда Урбанского «Придунавье», коммерческий директор ООО «Судоремонтное предприятие „Дунайсудосервис“», Народный депутат Украины 8-го созыва (с ноября 2014 г.), избран в 143 избирательном округе, беспартийный, субъект выдвижения — «Сильная Украина». С 4 декабря 2020 года — депутат Одесского областного совета VIII созыва от политической партии «За Майбутнє». 24 декабря 2020 года избран заместителем председателя Одесского областного совета.

Биография 
Отец — Игорь Урбанский, директор компании «Каалбай Групп» (Kaalbye Group), работающей в сфере морских перевозок, бывший заместитель министра транспорта и связи Украины (2007—2009 гг.).

Александр Урбанский окончил среднюю школу № 121 (Одесса, 1988—1998 гг.). В 1998—2000 гг. учился в Bedford Bording School, г. Бэдфорд, Великобритания. С 2000 по 2003 год учился в Плимутском университете (Plymouth University), Плимут, Великобритания. Факультет — Управление морским транспортом и морское право. Специальность — «морской юрист». Получил диплом бакалавра с отличием.

На протяжении 2003—2005 годов учился в магистратуре Московского государственного института международных отношений, получил диплом магистра. Факультет — Международного бизнеса и делового администрирования. С 2011 года обучается в Institute Of Chartered Shipbrokers, Великобритания. Заочное образование в Британском университете. Факультет фрахтования. Специальность после окончания — брокер по фрахтованию.

Уже в 23-летнем возрасте стал советником Министра экономики по вопросам транспорта (2005—2006); потом — заместителем председателя Совета директоров ООО «Морской Бизнес Центр» по техническим вопросам (2006—2008), заместитель директора Одесского филиала АКБ «Восточно-Европейский банк» (2008—2009). Работал в компании «Каалбай», принадлежащей отцу, заместитель директора ООО «Каалбай Логистикс» (2010—2012), заместитель директора ООО «Южный-Сенат» (2013), директор ООО «Судоремонтное предприятие „Дунайсудосервис“» (Измаил).

Общественно-политическая деятельность 
Победил на выборах в Верховную Раду 2014 в 143 избирательном округе (г. Измаил, Измаильский район, Ренийский район, часть Болградского района), получив 30,64 % голосов «за». Ближайший соперник, Александр Дубовой, получил 24,78 % голосов.

В 2019 году участия в выборах в Верховную Раду 2019 не принимал. Зато баллотировался его старший брат — Анатолий Урбанский, одержавший победу и ставший представителем 143 избирательного округа в парламенте IX созыва.

В 2020 году на местных выборах избран депутатом Одесского областного совета от политической партии «За Майбутнє».

Личная жизнь 
Проживает в Одессе. Женат, имеет двоих детей — сына и дочь.
Старший брат — Анатолий Урбанский.

Примечания

Ссылки 
 Данные на странице ЦИК
 Биография на личной странице Урбанского А. И.
 Досьє на politrada.com
 Данные на странице ЦИК

Предприниматели Украины
Политики Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва
Советники министра Украины